

Patronyme 

 Johann Gottfried von Herder (1744-1803), poète, théologien, traducteur et philosophe allemand ;
 Caroline Herder, née Flachsland (1750-1809) épouse de Johann Gottfried Herder ;
 Bartholomäus Herder (1774-1839), éditeur allemand ;
 Sigismund August Wolfgang von Herder (1776–1803), géologue et minéralogiste allemand ;
 Karl Emil Adelbert von Herder (1779–1857), Gutsbesitzer bavarois ;
 Emil Ernst Gottfried von Herder (1783–1855) ;
 Karl Raphael Herder (1816-1865), éditeur allemand ;
 Hermann Herder (1864–1937), éditeur allemand ;
 Hermann Herder (éditeur) (1926), éditeur allemand ;
 Philipp Herder (1992), gymnaste allemand.

Autre 
 Herder, village dans la province d’Alberta au Canada ;
 Prix Herder, ancien prix international consacré à la promotion des relations scientifiques, littéraires et artistiques ;
 Herder Spiele, éditeur de jeux allemand.

Patronyme allemand

ru:Гердер